Kaspari ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Kaspari (* 1991), deutsche Schriftstellerin und Autorin
 Martin Kaspari (* 1940), deutscher Politiker (CDU)